Édes kis semmiség, eredeti címe Sweet Nothing, 1995-ös amerikai film, rendezte Gary Winick
 Édes kis semmiség, eredeti címe The Sweetest Thing, 2002-es amerikai film, rendezte Roger Kumble